Натуральне число 52
 52 рік до нашої ери
 52 рік нашої ери